Ле-Пен-Мюрле́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Рьём. Округ коммуны — Мюре.

Код INSEE коммуны — 31419.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 620 км к югу от Парижа, в 45 км к юго-западу от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 184 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 123 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 92 были экономически активными, 31 — неактивными (показатель активности — 74,8 %, в 1999 году было 68,3 %). Из 92 активных жителей работали 83 человека (45 мужчин и 38 женщин), безработных было 9 (6 мужчин и 3 женщины). Среди 31 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна